

Aziende 
 Breil – marchio di orologi e accessori italiano

Letteratura 
 Oswald Breil – personaggio dei suoi romanzi di Marco Buticchi

Geografia

Francia 
 Breil – ex comune ora frazione di Noyant-Villages, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Breil-sur-Roya – nome francese di Breglio, comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Le Breil-sur-Mérize – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Svizzera 
 Breil – nome romancio di Brigels (ufficialmente Breil/Brigels), comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)